Obstalden steht für folgende geographischen Objekte in der Schweiz:

 Obstalden GL, Dorf und ehemalige Gemeinde im Kanton Glarus
 Obstalden OW, Gebiet bei Sarnen, Kanton Obwalden